El término Operación Reconquista puede referirse a:

Operación Reconquista de España, (1944), denominación en clave de la invasión del Valle de Arán por guerrilleros españoles.
Operación Reconquista, (1976), denominación en clave dada por los servicios secretos españoles a la operación para contrarrestar a la facción carlista izquierdista dominante durante la transición española, que produjeron los sucesos de Montejurra.